Centertown (Kentucky)
 Centertown (Missouri)
 Centertown (Tennessee)

Homonymie de localités aux États-Unis